Нико́ла Лазе́тич (; 9 февраля 1978, Косовска-Митровица, СФРЮ) — сербский футболист.

Биография 
Лазетич родился в Косово в 1978 году, был воспитанником клуба «Трепча» из Косовской Митровицы. В 1995 году как талантливый юниор перебрался в Белград, где начал выступать за «Црвену Звезду». Затем играл за «Будучност» из Вальево, за «Обилич» и другие югославские клубы.

Летом 2000 года принимает предложение турецкого гранда «Фенербахче», который выкупает его трансфер за 6 млн. долларов США. В турецкой команде Лазетич провёл 2 насыщенных сезона. В 2002 году в качестве свободного агента перебирается в Италию, в «Комо». Однако затем Лазетич два сезона играет в аренде в «Кьево» и в «Лацио». Летом 2003 года Лазетич переходит в «Дженоа» и сразу же отправляется в аренду в «Сиену». В 2004 году футболист возвращается в Геную и полностью проводит сезон в Серии B, помогая своей команде выйти в элитный дивизион. Однако из-за скандала с договорными матчами «Дженоа» была отправлена в Серию C1. Лазетич в связи с этим отправляется в «Ливорно». В 2006 году Никола переходит в «Торино» и стабильно играет в основном составе, также помогая клубу добиться повышения в классе.

Однако в 2008 году принимает решение вернуться на родину и подписывает контракт с «Црвеной Звездой». В составе «красно-белых» опытному футболисту доверяют капитанскую повязку.

Также Лазетич выступал за сборную Югославии (затем Сербии и Черногории), за которую провёл 25 матчей и забил 1 гол.

Достижения 
 Победитель Серии B: 2006
 Победитель турецкой Суперлиги: 2000/01

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Фенербахче»